Dick Rubert Axelsson, född 25 april 1987 i Kista, är en svensk professionell ishockeyspelare.

Spelarkarriär
Axelsson började spela ishockey vid tidig ålder i M/B Hockey, men lockades över till plantskolan Huddinge Hockey.

Axelsson debuterade i Elitserien (numera SHL) för Djurgårdens IF säsongen 2007/2008. Han stod för en mycket bra rookiesäsong med totalt 25 gjorda poäng. Under säsongen 2008/2009 blev han petad från A-laget i Djurgården efter samarbetsproblem. Detta gjorde att han bröt med klubben, och skrev kontrakt med Färjestad BK den 12 december 2008. Han spelade i Färjestad BK säsongen ut och vann sitt första SM-guld.

Säsongen 2009/2010 prövade Axelsson lyckan i Nordamerika med spel i NHL-klubben Detroit Red Wings. Axelsson lyckades dock inte ta en plats i NHL-laget utan blev nedskickad till Grand Rapids Griffins i AHL. Han spelade 17 AHL-matcher innan han valde att mitt under säsongen återvända till Färjestad BK. Säsongen 2010/2011 vann han sitt andra SM-guld med Färjestad. Påföljande säsong värvades han till MoDo Hockey. Han spelade endast en säsong i MoDo då han inför säsongen 2012/2013 skrev på för Frölunda HC. Säsongen 2013/2014 noterades han för 35 poäng på 48 spelade matcher i Frölunda.

Axelsson var med i svenska landslaget som tog VM-guld under VM 2013. Under den turneringen spelade han 8 matcher och gjorde 3 assist.

I mars 2014 skrev Axelsson på ett tvåårskontrakt med den schweiziska klubben HC Davos. Han svarade för sammanlagt 74 poäng på 91 spelade matcher i Davos. Säsongen 2016/2017 spelade han endast 8 matcher på grund av skada. Han återvände sedan till Färjestad BK inför säsongen 2017/2018. Han stod för karriärens poängbästa säsong 2017/2018 med 45 poäng (varav 21 mål) på 48 matcher.

Inför säsongen 2018/2019 värvades Axelsson till Djurgårdens IF. I maj 2021 blev det officiellt att Axelsson valt att avsluta sin aktiva ishockeykarriär. Dryga halvåret senare valde han att göra comeback för Djurgården.

Meriter
 VM-guld 2013
 SM-guld 2009 och 2011 med Färjestad BK.

Klubbar
  Huddinge IK J20, J20 Superelit (2004/2005 - 2005/2006)
  Huddinge IK, Division 1/Allsvenskan (2005/2006 - 2006/2007)
  Djurgårdens IF, Elitserien (2007/2008)
  Djurgårdens IF, Elitserien (2008/2009) (lån)
  Färjestad BK, Elitserien (2008/2009 - 2009/2010) (lån)
  Grand Rapids Griffins, AHL (2009/2010)
  Färjestad BK, Elitserien (2010/2011)
  MODO Hockey, Elitserien (2011/2012)
  Frölunda HC, Elitserien/SHL (2012/2013 - 2013/2014)
  HC Davos, NLA (2014/2015 - 2016/2017)
  Färjestad BK, SHL (2017/2018)
  Boo HC 2, Division 5 (2019/2020)
  Djurgårdens IF, SHL (2018/2019 - )

Referenser

Externa länkar

Spelare valda i NHL Entry Draft 2006
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Huddinge IK
Spelare i Modo Hockey
Spelare i Frölunda HC
Spelare i HC Davos
Världsmästare i ishockey
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Män
Födda 1987
Levande personer
Idrottare från Stockholm
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare valda av Detroit Red Wings i NHL Entry Draft